Абраксас:
 Абраксас — гностический термин.
 Абраксас — литературный альманах, издававшийся в 1922-1923 годах под редакцией Михаила Кузмина.
 Абраксас — команда для игры в спортивный вариант популярной телеигры «Что? Где? Когда?».
 Abraxas — альбом группы Santana.
 Abraxas — немецкая пауэр-метал группа, основанная в 1985 году.
 Абраксасы — род бабочек из семейства пядениц.
 Абраксас — персонаж из комиксов компании Марвел.
 Абраксас, хранитель Вселенной  — кинофильм. Фильм имеет и другое название — «Абраксас — страж вселенной».